Николаевка 1 () — деревня в составе Полыковичского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Республики Беларусь. Расположена в 6 километрах на северо-восток от города Могилёва. На восточной окраине деревни протекает река Днепр.

История 
Известна с XIX века. В 1897 году в деревне 62 двора и 401 житель, здесь была школа и 2 хлебозапасных магазина. В 1909 году здесь было 87 дворов и 483 жителя, работали церковноприходская школа, хлебозапасный магазин, корчма и паром через Днепр. В 1910 году открыта школа (народное училище), которая размещалась в съёмном помещении. После революции школа была преобразована в рабочую школу 1-й ступени, в которой в 1925 году обучалось 47 учеников. В 1930 годах здесь был организован колхоз. Во время Великой Отечественной войны с июля 1941 года по 27 июня 1944 года деревня была оккупирована немецкими войсками. На фронте погиб 61 местный житель, в память о которых около здания клуба установлена скульптурная композиция. В 1990 году здесь было 142 двора и 311 жителей, относилась к колхозу «Коминтерн» (центр в деревне Николаевка 2). Здесь размещалась производственная бригада, ферма крупного рогатого скота, работала 8-летняя школа, клуб, отделение связи и магазин.

См. также 
 Николаевка 2
 Николаевка 3
 Полыковичский сельсовет
 Могилёвский район

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя ў 15 тамах. Т. 6, кн. 2. Магілёўская вобласць / У. Д. Будзько і інш. — Мн.: БелЭн, 2009. — 591 с. ISBN 978-985-11-0440-2.

Ссылки 
 
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь 
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь 

Населённые пункты Могилёвского района